Nunam est un satellite naturel qui orbite autour de (79360) Sila. Il a été découvert par Denise C. Stephens et Keith S. Noll à l'aide du télescope spatial Hubble.
Nunam est à peine plus petit que Sila, ce corps double est appelé (79360) Sila-Nunam.

Les deux corps orbitent à  de leur centre de gravité, qui se trouve proche de la mi-distance.

Étymologie 

Nunam a été nommé d'après la mythologie inuite, où Nunam est déesse de la Terre et épouse de Sila.

Référence 

Satellite d'un objet transneptunien
Satellite de planète mineure
Objet céleste nommé d'après un personnage de la mythologie inuite